Anders Nordström – medico svedese
 Billy Nordström – calciatore svedese
 Fredrik Nordström – produttore discografico e chitarrista svedese
 Gunnar Nordström – fisico finlandese
 Joakim Nordström – hockeista su ghiaccio svedese
 Maria Nordström – fondista svedese